Ulstein steht für
Ulstein, Kommune in Norwegen 
Ulstein Group, norwegisches Schiffbauunternehmen  
Dag Inge Ulstein, norwegischer Politiker

Siehe auch
Ulstein X-Bow 
Ullstein